Op het toernooi van Wimbledon in 2010 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli.

Titelverdedigsters waren de zussen Serena Williams en Venus Williams die in deze editie in de kwartfinales werden uitgeschakeld.
Het Amerikaans/Kazachse duo Vania King en Jaroslava Sjvedova won dit jaar het dubbelspel door in de finale het Russische koppel Jelena Vesnina en Vera Zvonarjova te verslaan met 7-6, 6-2.
Vera Zvonarjova had eerder op de dag ook al de enkelspelfinale verloren van Serena Williams.

Algemeen

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2010